Agrela (Fafe), een plaats in de Portugese gemeente Fafe
 Agrela (Santo Tirso), een plaats in de Portugese gemeente Santo Tirso